L’edizione 1979-80 della A PFG vide la vittoria finale del CSKA Septemvriysko zname Sofia, che conquista il suo ventesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Spas Dževizov del CSKA Septemvriysko zname Sofia con 23 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CB) vince la Coppa nazionale

Verdetti 
 CSKA Septemvriysko zname Sofia Campione di Bulgaria 1979-80.
 Lokomotiv Plovdiv e FK Etar retrocesse in B PFG.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1980-1981: CSKA Septemvriysko zname Sofia qualificato.
 Coppa delle Coppe 1980-1981: Slavia Sofia qualificato.
 Coppa UEFA 1980-1981: Levski-Spartak Sofia e Beroe Stara Zagora qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
Campionato bulgaro di calcio